Johannes Årdal (ur. 24 listopada 2004) – norweski skoczek narciarski, reprezentant klubu Jølster Il. Medalista mistrzostw świata juniorów.

We wrześniu 2021 zadebiutował w FIS Cupie, zajmując 18. miejsce w Villach. W marcu 2022 wystartował na mistrzostwach świata juniorów w Zakopanem – indywidualnie zajął 10. miejsce, zaś w drużynie męskiej zdobył srebrny, a w mieszanej – brązowy medal. Następnie w tej samej miejscowości zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym, zajmując 31. lokatę.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty J. Årdala na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Kontynentalny

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu 
stan po zakończeniu sezonu 2022/2023

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Norwescy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 2004